Claudio Cadonau né le 4 juillet 1988 à Zurich, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Profil 
Droitier, il joue au poste de défenseur et porte le numéro de maillot 34.

Statistiques 

| 2005-2006 || GCK Lions  || Elite Jr. A || 47 || 4 || 11 || 15 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || GCK Lions U20 || Elite Jr. A || 36 || 3 || 2 || 5 || 83 || 11 || 3 || 3 || 6 || 4
|-
| 2006-2007 || GCK Lions || LNB || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || EHC Dübendorf ||  || 6 || 1 || 2 || 3 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || GCK Lions U20 || Elite Jr. A || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2007-2008 || GCK Lions || LNB || 43 || 1 || 7 || 8 || 82 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2007-2008 || ZSC Lions || LNA || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Suisse U20 || LNB || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || ZSC Lions || LNA || 25 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || GCK Lions || LNB || 28 || 2 || 4 || 6 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || GCK Lions || LNB || 40 || 0 || 12 || 12 || 64 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Lausanne HC || LNB || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || HC Thurgovie || LNB || 41 || 3 || 10 || 13 || 114 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || SC Langenthal || LNB || 3 || 0 || 0 || 0 || 6 || 6 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2011-2012 || SC Langenthal || LNB || 45 || 4 || 23 || 27 || 22 || 17 || 1 || 4 || 5 || 37
|-
| 2012-2013 || SC Langenthal || LNB || 50 || 6 || 33 || 39 || 26 || 10 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| 2012-2013 || HC Bienne || LNA || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HC Bienne || LNA || 46 || 3 || 3 || 6 || 20 || 12 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2013-2014 || HC Bienne || LNA Qualification || - || - || - || - || - || 5 || 0 || 0 || 0  || 0
|-
| 2013-2014 || SC Langenthal || LNB || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HC Bienne || LNA || 46 || 1 || 8 || 9 || 22 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || SC Langenthal || LNB || 45 || 6 || 8 || 14 || 32 || 5 || 1 || 1 || 2 || 29
|-
| 2016-2017 || SC Langenthal || LNB || 46 || 6 || 25 || 31 || 44 || 15 || 3 || 8 || 11 || 35
|-
| 2016-2017 || SC Langenthal || LNA Qualification || - || - || - || - || - || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || SC Langenthal || LNB || 22 ||2 ||9 ||11 || 36 || 11||1 ||2 ||3 ||10 
|-
| 2017-2018 || SC Langnau Tigers || LNA || 1||0||0||0||0 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || SC Langnau Tigers || LNA || 50 ||3 ||10 ||13 || 49 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2019-2020 || SC Langnau Tigers || LNA || 49 ||3 || 5 || 8 || 32 ||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| EV Zoug || LNA || 50 || 1 || 3 || 4 || 59 || 10 || 0 || 3 || 3 || 8 
|-
| 2020-2021 || EVZ Academy || Swiss League || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| EV Zoug || LNA ||  ||

Palmarès 
 Champion Suisse LNA en 2008 avec les ZSC Lions
 Vainqueur de la Ligue des Champions en 2009 avec les ZSC Lions
 Champion Suisse LNB en 2012 et 2017 avec le SC Langenthal

Références 

Naissance en juillet 1988
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du Lausanne HC
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Bienne
Naissance à Zurich
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du EV Zoug